Téléboutique (ou télé-boutique avec un trait d'union) peut faire référence :
 au télé-achat ;
 à Téléboutique, une chaîne télé tunisienne diffusant sur IPTV dans le bouquet des chaînes locales tunisiennes spécialisée en télé-achat et de vente en ligne sur les réseaux sociaux.

Télé-achat